Les Apprentis, film d'Alain Tanner sorti en 1964 ;
 Les Apprentis, film de Pierre Salvadori sorti en 1995.